Cet liste non exhaustive répertorie les principaux cols des Alpes.

Liste des cols 

Les cols frontières sont indiqués avec les 2 pays concernés dans la colonne Pays.

Voir aussi

Articles connexes 
 Col de montagne
 Liste des plus hauts cols routiers des Alpes françaises
 Liste des cols de Suisse
 Liste des plus hauts cols routiers des Alpes suisses
 Liste des plus hauts cols routiers des Alpes italiennes
 Liste des cols des Pyrénées
 Liste des cols du massif du Jura
 Liste des cols du massif des Vosges
 Liste des cols de l'Esterel

Liens externes 
 Le dico du Tour / Les cols des Alpes du Nord dans le Tour de France depuis 1947
 Le dico du Tour / Les cols des Alpes du Sud dans le Tour de France depuis 1947

 
Cols des Alpes